Il singolare del torneo di tennis Hilversum Trophy 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Helena Suková che ha battuto in finale Catherine Tanvier 6–2, 7–5.

Teste di serie

 Helena Suková (campionessa)
 Kathy Jordan (primo turno)
 Catarina Lindqvist (primo turno)
 Raffaella Reggi (semifinali)

 Katerina Maleeva (secondo turno)
 Tine Scheuer-Larsen (secondo turno)
 Catherine Tanvier (finale)
 Annabel Croft (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hilversum Trophy 1986